Eduard Fischer kan syfta på bland andra:

 Eduard Fischer (biolog) (1861–1939), schweizisk mykolog
 Udo Fischer (född 1952), österrikisk benediktinpräst
 Eduard Fischer (kajakpaddlare), tysk kajakpaddlare